

Saints, personnages bibliques et fictifs 
 Aaron, personnage de la Bible hébraïque ou Ancien Testament, frère aîné de Moïse et premier grand prêtre d'Israël, dont les descendants héritèrent du sacerdoce
 Aaron d'Aleth, (538-v.552), ou Haran ou Tarann, originaire de Bruc-sur-Aff, ermite puis évêque d'Aleth en Bretagne
 Aaron, un des personnages principaux de la série télévisée The Walking Dead

Autres personnalités identifiées par ce prénom 
 Aaron, médecin d'Alexandrie au 
 Aaron (? - 1059), évêque de Cracovie de 1046 à 1059
 Aaron, fils du Tsar Ivan Vladislav, 
 Aaron (1235-1290, 1292 ou 1303), lévite juif de Barcelone
 Aaron de Raguse (1580-?), rabbin du 
 Aaron-Abior, rabbin vivant en Thessalonique au tourant du 
 Aaron-Ben-Aser (?-<989?), un rabbin, né à Thessalonique au 
 Aaron-Hariscon (1260-1320), hakham karaïte, né à Constantinople au

Prénom

Patronyme 

 André Aaron Bilis (1893-1971), peintre, portraitiste et miniaturiste russe ;
 Anna Aaron (1985-), auteure-compositrice-interprète et pianiste suisse ;
 Caroline Aaron (1952-), actrice et productrice américaine ;
 Didier Aaron (1923-2009), résistant, antiquaire et galeriste français ;
 Hank Aaron (1934-2021), joueur de baseball américain ;
 Isaac Aaron, interprète juif de l'empereur Manuel Comnène ;
 Pietro Aaron (?-1545), chanoine de Rimini, vivant au  ;
 Soazig Aaron (1949-), femme de lettres française.

Acronyme 
 AaRON, l'acronyme de Artificial Animals Riding on Neverland, un groupe de musique français
 , un programme informatique développé par le peintre  et produisant des peintures originales.

Voir aussi 
 Saint-Aaron, une ancienne commune française des Côtes-d'Armor, fusionnée avec Lamballe
 La Tentation d'Aaron, une comédie romantique américaine réalisée par C. Jay Cox, sortie en 2003
 
 
 

Nom théophore